Pour les compilateurs, le frontal est la partie avant ou frontale qui lit le code source (le langage de programmation) et produit le code intermédiaire (code utilisable par le système informatique).

Notes et références 

Compilateur